

Баудон — місто, штат Джорджія
 Баудон — місто, штат Північна Дакота